Hôtel Cheval Blanc peut faire référence à :
 l'hôtel Cheval Blanc St-Barth Isle de France ;
 l'hôtel Cheval Blanc Courchevel ;
 l'hôtel Cheval Blanc St-Tropez ;
 l'hôtel Cheval Blanc Randheli aux Maldives ;
 l'hôtel Cheval Blanc Paris.